Deutsche Presse-Agentur, een Duits persbureau
 Digital Policy Alliance
 een voorloper van de Nederlandse schaatsploeg Team Telfort